Gunung Jati (Cempaka)
 Gunung Jati (Jabung)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing